A lipa főnév a szláv nyelvekben a hárs neve. Ennek megfelelően számos településnévben megtalálható.

Települések 
Bosznia-Hercegovina
Lipa falu Bihács községben,  az Una-Szanai kantonban
Lipa falu Kraševo községben, Közép-Boszniai kantonban
Lipa falu Livno községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Lipa falu Tomislavgrad községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban

Csehország
 Česká Lípa (németül: Böhmisch Leipa, lengyelül: Czeska Lipa), város a Česká Lípa-i járásban

Észtország
Lipa falu Rapla megyében, az ország északnyugati részén

Fülöp-szigetek
Lipa város Manilától délre, Batangas tartományban

Horvátország
Lipa falu Generalski Stol községben, Károlyváros megyében
Lipa falu Matulji községben, Károlyváros megyében

Koszovó
Lipa falu Peć községben, a Peći körzetben
Lipa falu Zvečan községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben

Lengyelország
Lipa falu a Jawori járásban, az Alsó-Sziléziai vajdaságban
Lipa a Ząbkowice Śląskie járásban, az Alsó-Sziléziai vajdaságban

Lipa falu a Przemyśl járásban, a Kárpátaljai vajdaságban
Lipa falu a Stalowa Wolai járásban, a Kárpátaljai vajdaságban

Lipa falu a Jędrzejówi járásban, a Szentkereszti vajdaságban
Lipa falu a Końskie járásban, a Szentkereszti vajdaságban

Lipa falu a Ciechanówi járásban, a Mazóviai vajdaságban
Lipa falu a Gostyninii járásban, a Mazóviai vajdaságban
Lipa falu a Kozienicei járásban, a Mazóviai vajdaságban
Lipa falu a Płoński járásban, a Mazóviai vajdaságban
Lipa falu a Przasnyszi járásban, a Mazóviai vajdaságban
Lipa falu a Pułtuski járásban, a Mazóviai vajdaságban

Lipa falu a Chodzieżi járásban, Nagy-Lengyelország vajdaságban
Lipa falu az Oborniki járásban, Nagy-Lengyelország vajdaságban

Lipa falu a Kościerzynai járásban, a Pomerániai vajdaságban

Macedónia
Lipa falu Negotino községben, a Vardari körzetben

Montenegró
Lipa falu Cetinje községben

Szlovénia
Lipa, Kislippa falu szlovén neve Beltinci községben, 
Lipa falu Dobrepolje községben, 
Lipa falu Lukovica községben, 
Lipa falu Miren-Kostanjevica községben, 
Lipa falu Zreče községben
Lipa pri Frankolovem falu Vojnik községben

Vizek 
 Hnila Lipa (ukránul: Гнила Липа; lengyelül: Gniła Lipa), folyó Nyugat-Ukrajnában

Egyebek 
Lipa a horvát kuna váltópénze
 Dua Lipa énekesnő